Baréko peut désigner :
 plusieurs localités du Sud-Cameroun dont Baréko dans le Moungo.
 les Baréko, une population du Sud-Cameroun